Бирса — многозначное слово:

Фамилия 
Бирса () — словенская фамилия. Известные носители:
Вальтер Бирса (род. 1986) — словенский футболист.
Виктор Бирса (1908—2002) — словенский художник.
Невин Бирса (1947—2003) — словенский поэт.

Топонимы 
 Бирса (Карфаген) — цитадель Карфагена, располагавшаяся на одноимённом холме.
 Бирса — одно из названий реки Балдашки.